

Patronyme 

 Rudolph Loewenstein (1898-1976) est l'un des pères de la psychanalyse française.
 Marc Loewenstein est un homme politique belge

Architecture 
 Le château de Lœwenstein, château de la commune française de Wingen, dans le département du Bas-Rhin.
 (23298) Loewenstein, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme germanique